Ling Xiaoyu (Chino: 凌 曉雨 Pinyin: Líng Xiǎoyǔ, Japonés: リン・シャオユウ Rin Shaoyuu) es un personaje ficticio Chino femenino de la saga de videojuegos del género de lucha , desarrollado por Namco. Nieta del maestro de artes marciales chinas Wang Jinrei y dueña de un oso Panda, su mascota y guardaespaldas.

Concepción y diseño 
El personaje de Xiaoyu aparece desde la entrega del juego Tekken 3. Dentro de la saga Tekken, Xiaoyu tiene el papel de una estudiante de secundaria japonesa de la Mishima Polytechnical School, que fue fundada por Heihachi Mishima (también personaje dentro de esta saga) para dar una educación a su nieto Jin Kazama (personaje protagonista de la saga), aunque esto solo se presupone, como parte de la trama principal de la saga. Ling Xiaoyu está basada o inspirada en el personaje femenino de Dragon Ball Chichi (llamada Milk en Hispanoamérica), de quien Xiaoyu comparte las características de utilizar vestidos tradicionales chinos, influenciar al protagonista de la saga y ser un elemento cómico para la historia principal.

Como alumna de la Mishima Polytechnical School (traducido como Escuela Politécnica Mishima) conoce al personaje protagonista de la saga, Jin Kazama, así como a su amiga Miharu Hirano (cuya aparición solo se da secundariamente en Tekken 4). La ambición de su vida es construir un parque de atracciones para el deleite de toda China, siendo por decirlo de algún modo el "motivo secundario" por el que participa en distintas entregas (como se ve en las entregas de Tekken 3 y Tekken 4), ya que sus motivaciones también se mueven dentro de las historias de otros personajes de la saga.

El papel de Xiaoyu en la trama principal no tiene mayor relevancia en la historia del juego, ya que el motivo por el que se apunta a los torneos de Tekken 3 y 4, aparte de alcanzar su sueño de montar un parque de atracciones, es para hallar el paradero de Jin Kazama, al menos hasta Tekken 5 y su intención de evitar la supuesta "muerte" de Heihachi.

En Tekken 4, y como dato adicional, decir que en Tekken 4 aparece "acompañada" (por decirlo así) de una de su amiga de la escuela Mishima, Miharu Hirano (que se seleccionaba eligiendo a Xiaoyu pero pulsando en botón círculo en el controlador), aunque en todo caso es un personaje que se podría calificar de "extra", ya que solo aparece como parte del argumento de Xiaoyu y solamente en esta entrega.

Por otro lado, la relación de Xiaoyu con Wang Jinrei (otro personaje de la saga) de que este era su abuelo no se descubre hasta la entrega de Tekken 5.

Personalidad

Xiaoyu es una chica inocente y alegre cuya historia está ligada a Jin Kazama , su amiga que ha caído en el mal. Sus rasgos más notables son su ingenuidad, determinación e inmadurez

Apariencia Física

Xiaoyu es una adolescente china con rasgos faciales suaves. Lleva el pelo negro recogido en coletas altas con flequillo con raya a un lado. Sus ojos son de color marrón oscuro. Originalmente en Tekken 3 , tenía una apariencia infantil más joven y su cabello era castaño; en Tekken 4 ahora como adulta, parecía significativamente más madura, mientras que su atuendo cambió a un vestido de estilo occidental y ropa deportiva. Su cabello se volvió negro y lo ha sido desde entonces. En Tekken 5 , su atuendo tradicional chino volvió a ser principal y ha sido naranja desde Tekken 5: Dark Resurrection . En Tekken 7 , sus dos colas se han vuelto onduladas y más largas.

Estilo de lucha 

Desde muy joven, su abuelo Wang Jinrei (también personaje de la saga) la instruyó en las artes marciales chinas, creyendo que si ella fuera más seria y disciplinada, ella podría alcanzar la verdadera grandeza, pero se frustró por su descuidada actitud.

A pesar de su juventud, no obstante llegó a ser muy diestra en las artes marciales, siendo el estilo que practica el estilo de su familia, de su casa (Hekke/Heike ken en japonés) y otras artes marciales chinas, como los estilos Baguazhang, Ying Chuan y piguaquan/Pikua Chuan.

Historia

Tekken 3 

Mientras estaba de vacaciones en Hong Kong con su familia, Xiaoyu se encontró un yate el cual llevaba el nombre de la “Mishima Zaibatsu”. Sabiendo que el Mishima Zaibatsu era una organización rica y poderosa, ella decidió buscar a su fundador y presidente, Heihachi Mishima, y hacer realidad su sueño de montar un parque de atracciones en China. Abandonando a su familia, Xiaoyu se metió de polizón y se aleja dentro del navío.

La seguridad del barco pronto la descubrió e informaron a Heihachi de su presencia. Para el momento en que Heihachi entra a la escena, el Tekkenshu (la fuerza de seguridad personal de Heihachi, que estaba a bordo del barco) había sido batida y su personal estaba inconsciente y tirado en la cubierta. En medio del caos, Heihachi encontró a Xiaoyu. Ella amenazó enfrentarlo si él no aceptaba su desafío. Divertido por sus actos juveniles, Heihachi se ríe y promete construir su parque si ella gana su torneo. Tras lo cual, se inscribe a la Escuela Politécnica Mishima, para asegurarse de dicha promesa, y aquí es donde ella conoce por primera vez a Jin Kazama, Miharu Hirano, también una estudiante de la escuela (aunque este personaje solo ha aparecido en relación con Xiaoyu en Tekken 4 como personaje secundario dentro de su argumento), volviéndose amiga de ambos. Del mismo modo, se trajo a su panda-mascota entrenado de su vieja escuela (conveniente llamado “Panda”, que al mismo tiempo pasa a ser parte del elenco principal de personajes del juego), al cual, por algún motivo, el mismo Heihachi decide enseñar al animal a luchar, tal y como ya había Heihachi con su propio oso pardo-mascota, Kuma, para que de este modo Xiaoyu tuviera un guardaespaldas. Esto inspira a Xiaoyu a ver a Heihachi como una especie de abuelo y benefactor hacia ella, lo cual se da como contrapunto al carácter despiadado de Heihachi, que se demuestra desde toda la saga Tekken, y finalmente Xiaoyu se inscribe en el torneo para alcanzar su meta y que Heihachi cumpliera su promesa.

Tekken 4 
Xiaoyu continuó estudiando en la Politécnica Mishima, donde trabó gran amistad con otra joven estudiante, Miharu Hirano. Sin embargo, Xiaoyu creía que carecía de ninguna meta, y que su vida se había vuelto tediosa y mundana.

Un día, recibió un mensaje de correo electrónico advirtiéndole de que no confiara en Heihachi Mishima. Xiaoyu trató de responder al mensaje, pero no recibió respuesta. Ella creía que el mensaje pudo proceder de Jin, el cual se hallaba desaparecido desde el último torneo. Haciendo caso del aviso, Xiaoyu se alejó de Heihachi y de la Mishima Zaibatsu.

Cuando oye que se va a celebrar un nuevo torneo, Xiaoyu decide inscribirse esperando volver a encontrarse con Jin y que éste le revele la verdad sobre Heihachi y la Mishima Zaibatsu.

Tekken 5 
Informada por Yoshimitsu de lo que se escondía en el IV Torneo del Rey del Puño de Acero, Xiaoyu abandonó el torneo al no poder encontrar a Jin. Xiaoyu se enteró de la historia de la familia Mishima, de cómo Heihachi arrojó a su hijo Kazuya por un acantilado, y de cómo Jin despertó su Gen Diabólico y contagio A Xiaoyu al verla.

Al enterarse de la muerte de Heihachi en Honmaru, Xiaoyu se entristeció por la muerte de su benefactor, y deseaba volver atrás en el tiempo; quería evitar que Heihachi arrojara a Kazuya, creyendo que eso fue el desencadenante del odio dentro del linaje Mishima.

Cierto día, Xiaoyu conoció a un misterioso científico que afirmaba poder construir una máquina del tiempo si contara con los fondos suficientes. Al oír que se convocaba el V Torneo del Rey del Puño de Acero, Xiaoyu decide inscribirse buscando hacerse con el dinero del premio.

Tekken 6 
Xiaoyu se puso muy contenta al oír que Heihachi seguía vivo. Cuando se enteró de que su amigo Jin se había convertido en el nuevo líder de la Mishima Zaibatsu quiso contactar con él, pero sus hombres lo impidieron.

La Mishima Zaibatsu había declarado guerras por todo el globo, y el mundo se consumía en guerras y anarquía. Xiaoyu no podía creer que su querido Jin estuviera dirigiendo semejantes actos. Cuando se convocó el VI Torneo del Rey del Puño de Acero, Xiaoyu decide participar con la intención de encontrarse con Jin y acabar con sus malvados planes.

Tekken 7 
Ling Xiaoyu se infiltró en las instalaciones de la Mishima Zaibatsu para buscar información relacionada con la desaparición de Jin Kazama. Metiéndose en las profundidades del territorio enemigo ante las narices de los guardias, eventualmente escucha la voz de Heihachi Mishima en una sala; estaba dando órdenes para localizar a Jin. Cuando Xiaoyu estuvo a punto de entrar a espiar en la sala, un hombre vestido de blanco apareció y la empujó de vuelta. «¡Llévame hacia Jin!» le exigió Xiaoyu, inquebrantable. El hombre se detuvo ahí por un momento, hasta que le ordenó a Xiaoyu que lo siguiera.

Él la llevó hasta la terraza, para luego dirigirse en silencio frente a ella, y se preparó para pelear. Xiaoyu hizo también su pose de pelea y le dijo: «Con que así se hará... Si crees que soy sólo una niña, lamento decir que estás muy equivocado.»

Miharu Hirano 
El personaje de Miharu Hirano debutó en Tekken 4 como atuendo alternativo del personaje de Ling Xiaoyu. Miharu es una estudiante de la Politécnica Mishima y la mejor amiga de Xiaoyu.

El personaje regresa para el juego Tekken Tag Tournament 2, esta vez como personaje propio.

Curiosidades 
 Sus epílogos en Tekken 3 y Tekken 5 son en animación anime.
 En Tekken 3 y Tekken Tag Tournament, Xiaoyu tiene el pelo castaño, pero desde Tekken 4 en adelante pasa a ser negro.
 En el videojuego Death by Degrees, una aventura de acción spin-off de la serie Tekken, se puede encontrar la imagen de Xiaoyu en algunos pósteres y portadas de revistas de los escenarios.
 Xiaoyu está basada en Chichi de Dragon Ball y son muchas sus similitudes psicológicas y de apariencia.
 Xiaoyu es un personaje desbloqueable en el videojuego Smash Court Tennis Pro Tournament 2.
 En Tekken 3 es el personaje más joven que participa en el torneo (con 16 años).
 En Tekken Tag Tournament es el personaje con más trajes, 6 en total (seleccionables seleccionándola pulsando los botones "equis", "círculo", "cuadrado", "triángulo", "Start" o "R1") Tanto en PlayStation 2 como en su versión HD de PlayStation 3
 Su interés amoroso es Jin Kazama
 A pesar de ser china, Xiaoyu habla en japonés incluso con su abuelo, lo que sugiere que se siente más japonésa que china (debido a su tiempo de permanencia en Japón actualmente ha adquirido esa nacionalidad).
 Es un personaje seleccionable en el videojuego de lucha crossover Street Fighter X Tekken, en el que forma equipo con Jin Kazama.

Referencias

Enlaces externos 
 Epílogo de Xiaoyu en Tekken 3
 Prólogo y epílogo de Xiaoyu en Tekken 4
 Prólogo y epílogo de Xiaoyu en Tekken 5 & Tekken 5: Dark Resurrection
 Epílogo de Xiaoyu en Tekken 6 & Tekken 6: Bloodline Rebellion

Personajes femeninos en videojuegos
Personajes adolescentes de videojuegos
Personajes de Tekken
Chinos ficticios